Malinau ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Kalimantan Utara. Stand 2020 leben hier circa 81.000 Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten Malinau ist die gleichnamige Stadt Malinau.

Geographie 

Malinau bildet den südwestlichen Teil von Kalimantan Utara. Es grenzt im Westen an Malaysia und im Norden an den Kabupaten Nunukan. Im Osten grenzt es an die Kabupaten Tana Tidung und Bulungan.  Südlich von Malinau liegt die die Provinz Kalimantan Timur.  Administrativ unterteilt sich Malinau in 15 Distrikte (Kecamatan) mit 109 Dörfern (Desa).

Einwohner 
2020 lebten in Malinau 81.059 Menschen, 42.671 Männer und 38.388 Frauen. Die Bevölkerungsdichte beträgt 2 Personen pro Quadratkilometer. 66,4 Prozent der Einwohner sind Christen und 33,2 Prozent Muslime und die restlichen 0,4 Prozent stellen Hindus und Buddhisten. Es ist der einzige Regierungsbezirk Kalimantan Utaras, in dem Christen die Mehrheit stellen.

Weblinks

Einzelnachweise 

Kabupaten in Kalimantan Utara
Geographie (Borneo)